Maximiliano Uggè – calciatore italiano
 Paolo Uggè – sindacalista e politico italiano